Tuatha Dé Danann (Áes dána) – mityczna grupa ludności zamieszkująca Irlandię
 Aosdána (Áes dána) – stowarzyszenie skupiające wybitnych twórców irlandzkich z dziedziny sztuk pięknych, literatury i muzyki.
 Aes Dana – francuska grupa muzyczna grająca folk i black metal
 AES Dana – francuski muzyk ambientowy, założyciel wytwórni Ultimae Records